Горицкая волость — название ряда  бывших административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

 Горицкая волость — в составе Псковской области, Великолукский район
 Горицкая волость — в составе Владимирской губернии, Шуйский уезд
 Горицкая волость — в составе Псковской губернии, Великолукский уезд
 Горицкая волость — в составе Тверской губернии, Корчевской уезд